Rakitnica ist der Name folgender Orte und Gewässer:

in Bosnien und Herzegowina:
 Rakitnica (Trnovo), Ort in der Gemeinde Trnovo
 Rakitnica (Neretva), rechter Nebenfluss der Neretva
 Rakitnica (Prača), linker Nebenfluss der Prača

in Kroatien:
 Rakitnica (Virje), Dorf in der Gemeinde Virje

in Mazedonien:
 Rakitnica (Demir Hisar), Dorf in der Gemeinde Demir Hisar

in Slowenien:
 Rakitnica (Ribnica), Dorf in der Gemeinde Ribnica